Stanisław Krauze (ur. 1902, zm. 1977) – polski farmaceuta, bromatolog, specjalista z zakresu analizy środków spożywczych;
 Stanisław Krauze (ur. 1959, zm. 2010) – polski aktor.